Narbonne est un toponyme souvent associé à la commune française de l'Aude peuplée de 54 700 habitants en 2017, mais peut aussi se référer à :

Patronyme 

  ;
 Aymeri de Narbonne, chevalier de Charlemagne :
  ;
 Ermengarde de Narbonne (1127-1196), vicomtesse de Narbonne ;
 Eugène Narbonne (1885-1973), peintre français ;
 Louis Marie de Narbonne-Lara (1755-1813), général français ;
 Makhir de Narbonne (725-793), souverain du Royaume juif de Narbonne ;
 Pierre-Rémi Narbonne (1807-1839), patriote et révolutionnaire du Bas-Canada ;
Famille Motais de Narbonne 
 Augustin-François Motais de Narbonne (1747-1827), administrateur colonial français ;
 Léon Motais de Narbonne (1906-1971), homme politique français ;
 René Motais de Narbonne (1912-1948), aviateur et écrivain français, connu sous le nom de René de Narbonne.

Toponyme 
 Relatif à la commune de Narbonne :
 Narbonne-Plage, station balnéaire française ;
 Arrondissement de Narbonne, dont Narbonne est le chef-lieu ;
 Archidiocèse de Narbonne, archidiocèse catholique à Narbonne ;
 Diocèse de Carcassonne et Narbonne, diocèse catholique ;
 Grand Narbonne, communauté d'agglomération associée à la commune de Narbonne ;
 Gare de Narbonne ;
 Gare de Narbonne - Montredon ;

Sports 
 Relatif à la commune de Narbonne :
 Racing Club narbonnais, club français de Rugby à XV ;
 Narbonne Volley

Toponyme